P.S. steht für:

 P.S. (1979), deutscher Film von Roland Gräf
 P.S. – Liebe auf Anfang, US-amerikanischer Film von Dylan Kidd (2004)
 P.S. Ich liebe Dich, Roman von Cecelia Ahern (2004)
 P.S. Ich liebe Dich (Film), US-amerikanischer Film von Richard LaGravenese (2007)
 P.S. (Zeitung), Schweizer Wochenzeitung mit dem Untertitel: Die linke Zürcher Zeitung
 P.S., Marke von Aéropostale

Siehe auch:
 PS